József Ács ist der Name folgender Personen:

* József Ács (Maler) (1914–1990), jugoslawischer Maler, Kunstpädagoge und Kunstkritiker
 József Ács (Bildhauer) (* 1931), ungarischer Bildhauer und Medailleur
 József Ács (Musiker) (* 1948), Komponist, Pianist und Organist ungarischer Herkunft
 József Ács (Autor) (* 1965), ungarischer Schriftsteller